La stagione 2002 dell'Euro Formula 3000 fu prevista su 10 appuntamenti, anche se poi vennero corse solo 9 gare. Vi presero parte 14 differenti team e 35 piloti.

La pre-stagione

Calendario

Piloti e team

 Tutti utilizzano vetture Lola T99/50 con motori Zytek.

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica piloti

I punti sono assegnati secondo lo schema seguente:

Risultati completi

R=ritirato NS=non parte NT=senza tempo in qualifica

Note

 04
Euro Formula